Арабки́р ():

География 
 Арабкир (Арапгир) — город в Турции.
 Арабкир — район Еревана.

Спорт 
 «Арабкир» — расформированный футбольный клуб из Еревана.